Символ ↯ (В Юникоде ) может означать:
 ↯ — зигзагообразный символ стрелки.
 ↯ — символ противоречия.
 ↯ — символ электролиза.
 ↯ — пиктограмма молнии.

Примечания